Umehara est un patronyme porté notamment par :

 Daigo Umehara (1981-), joueur professionnel de jeu vidéo japonais ;
 Ryūzaburō Umehara (1888-1986), peintre japonais ;
 Sueji Umehara (1893-1983), archéologue japonais ;
 Takeshi Umehara (1925-2019), diplômé de la faculté de philosophie de l'université de Kyoto.

Patronyme japonais